Pokarana peut désigner :
 Pokarana, la localité située dans le département de Kampti au Burkina Faso
 Pokarana, la localité située dans le département de Loropéni au Burkina Faso